Бунг Карно:
 Бунг Карно ( — Брат Карно) — прозвище первого президента Индонезии Сукарно
 Бунг Карно (стадион) — крупнейший стадион Индонезии